Thys ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Thys (1807–1879), französischer Komponist
 Edith Thys (* 1966), US-amerikanische Skirennläuferin
 Gert Thys (* 1971), südafrikanischer Langstreckenläufer
 Guy Thys (1922–2003), belgischer Fußballtrainer
 Ivan Thys (1897–1982), belgischer Fußballspieler
 Johann von Thys (1715–1773), belgisch-österreichischer Textilfabrikant
 Nicolas Thys (* 1968), belgischer Jazzmusiker
 Omer Thys (1913–1979), belgischer Radrennfahrer
 Pauline Thys-Lebault (1837–1892), französische Komponistin
 Philippe Thys (1889–1971), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 K.k. Feintuchfabrik Thys, österreichisches Unternehmen
 Thysius
 Thijs, Vor- und Familienname
 This (Begriffsklärung)